Papa Ponziano – martire, diciottesimo papa della Chiesa cattolica, venerato come santo
 San Ponziano da Spoleto – martire, patrono di Spoleto, venerato come santo
 San Ponziano Ngondwe (m. 1886) – martire ugandese, venerato come santo
 San Ponziano – diaconia della Chiesa cattolica

Pagine correlate 
Chiesa di San Ponziano